Helloween – gruppo musicale power metal tedesco
 Helloween – album degli Helloween del 2021
 Helloween – EP degli Helloween del 1985